Miller je priimek več znanih oseb:
 Arthur Miller (1915—2005), ameriški dramatik
 Austin T. Miller (1888—1947), britanski general
 Bode Miller (*1977), ameriški alpski smučar
 Charles Harvey Miller (1894—1974), britanski general
 Glenn Miller, ameriški skladatelj
 Georg Miller, avstralski režiser
 George A. Miller, ameriški psiholog
 Henry Miller (1891—1980), ameriški pisatelj in slikar
 Jacob Miller (1952—1980), jamajški pevec
 Jim Miller (*1982), ameriški igralec bejzbola
 Konrad Miller (1641—1696), nemški jezuit
 Merton Miller, ameriški ekonomist, nobelovec
 Mirta Miller, španska igralka
 Philip Miller (1691—1771), angleški botanik
 Randal Miller, ameriški režiser
 Scott Miller, avstralski plavalec
 Shannon Miller, ameriška telovadka
 George Patrick Rose-Miller (1897—1984), britanski general

Glej tudi 
 Miler